Чемпионат Европы по футболу среди футболистов не старше 19 лет 2007 года — 54-й чемпионат Европы для юношей не старше 19 лет, который проходил в 4 городах Австрии с 16 по 27 июля 2007 года. Первенство Европы разыгрывали 8 европейских сборных, отобранных на турнир по результатам двух квалификационных стадий, первая из которых прошла в октябре-ноябре 2006 года, вторая — в мае-июне 2007 года. Сборная Австрии получила путёвку на ЧЕ автоматически как хозяйка турнира. К участию в турнире допускались игроки, родившиеся после 1 января 1988 года.

Победителем чемпионата Европы стали футболисты Испании, переигравшие в финале с минимальным счётом сборную Греции. Российские юноши выступили крайне неудачно на этом турнире, потеряв шансы на выход из группы уже после двух групповых матчей. Лучшими бомбардирами первенства стали Костас Митроглу (Греция), Анис Бен-Хатира (Германия) и Кевин Монне-Паке (Франция), отличившиеся по 3 раза. Всего в 15 матчах было забито 42 мяча, что в среднем составляет 2,8 мячей за игру.

Квалификация 
Квалификация на турнир прошла в два этапа:
 Квалификационный раунд
 Элитный раунд

Города и стадионы

Судьи

Турнир 
Жеребьвка групп была проведена 13 июня.

Группа А

Группа В 

* — первоначально второй гол российской сборной был записан как гол в свои ворота сербского игрока Милоша Каришика

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Турнир на сайте УЕФА (на русском языке)

Футбол в Европе в 2007 году
Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Международные соревнования по футболу в Австрии
Июль 2007 года
Спорт в Австрии в 2007 году
футбол
Чемпионаты Европы в Австрии